Mötley Crüe (познат още като MC94 или Mötley Crüe with John Corabi) е шести студиен албум на едноименната американската хевиметъл група. Единствен албум с певеца Джон Кораби. Първоначално албума е с работно заглавие Til Death Do Us Part.

Състав 
 Джон Кораби – вокали, китара, акустична китара
 Мик Марс – китара, бас, ситар, мандолина, бек вокали
 Ники Сикс – бас, пиано, бек вокали
 Томи Лий – барабани, пиано, бек вокали

Гост-музиканти 
 Скот Хъмфри – синтезатор
 Глен Хюз – бек вокали в Misunderstood
 Марк Лафранс, Дейв Стийл – бек вокали
 Хуук Ерера – хармоника
 Сами Санчес – мандолина
 Симфоничен оркестър на Ванкувър

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1994 година